ARA „San Juan” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty Armada de la República Argentina:
 ARA „San Juan” – niszczyciel typu Mendoza z początku XX wieku, zarekwirowany przez Francję po wybuchu I wojny światowej; służył jako „Téméraire” w latach 1914–1936
 ARA „San Juan” – okręt hydrograficzny z lat 20. XX wieku, od 1937 roku pod nazwą ARA „Comodoro Riavdavia”, od 1942 roku jako ARA „Madryn”, w służbie w latach 1928–1967
 ARA „San Juan” – niszczyciel typu Buenos Aires z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1938–1973
 ARA „San Juan” (S-42) – okręt podwodny typu TR1700 z lat 80. XX wieku, zaginął 15 listopada 2017 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019